Maslov steht für:

 Eugene Maslov, russischer Pianist und Komponist
 Maslov-Kriterium, ein Kriterium der Aspektologie

Siehe auch
 Maslow